Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Budapest)
Szilágyi Erzsébet Gimnázium (Eger)